Австрійська футбольна бундесліга 2011—2012 () — 101- ий сезон чемпіонату Австрії з футболу. Сезон розпочався 16 липня 2011, останній тур було зіграно 17 травня 2012, зимове міжсезоння – з 19 грудня до 10 лютого. .

чемпіоном за підсумками сезону став «Ред Булл», здобувши 7-ий титул в свой історії.

Регламент змагань 
В першості беруть участь 10 команд: 9 команд, що залишились в Бундеслізі, команда, що здобула право змагатись цій вищій лізі країни за підсумками змагань у Першій лізі.

За результатами чемпіонату команда, що посіла останнє місце, вибувають до Першій ліги, відповідно найкраща команда Першій ліги отримає право брати участь в основному чемпіонаті вже з наступного сезону.

Кваліфікація до єврокубків 
Відповідно до Таблиці коефіцієнтів УЄФА Австрія отримала право представити 4 команди в єврокубках сезону 2012—2013. Чемпіон країни здобуде право змагатись в Лізі чемпіонів, ще 3 команди боротимуться в Лізі Європи.

Команди учасники першості

Стадіони

Загальні персоналії та спонсори

Сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати матчів

Статистика

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Австрія
Австрія
2011—2012
2011 в австрійському спорті
2012 в австрійському спорті